Diceratias är ett släkte av fiskar. Diceratias ingår i familjen Diceratiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Marulkartade fiskar
Diceratias